Haywood County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

Haywood County (North Carolina)
Haywood County (Tennessee)